Тази статия описва представянето на юношеските отбори на ПФК Левски (София) през сезон 2007/2008 година.

Юноши старша „А“

Регионална група

Резултати 

Последна актуализация: 10 май 2008
Източници: БФС, LevskiFC.com

Класиране 

М = Мачове, П = Победи, Р = Равни, З = Загуби, Г.Р. = Голова разлика, Т = Точки.
Последна актуализация: 29 май 2008
Източници: БФС

Финална фаза 

Последна актуализация: 13 юни 2008
Източници: Levski.bg, LevskiFC.com

Юноши старша „Б“

Регионална група

Резултати 

Последна актуализация: 10 април 2008
Източници: БФС, LevskiFC.com

Класиране 

М = Мачове, П = Победи, Р = Равни, З = Загуби, Г.Р. = Голова разлика, Т = Точки.
Последна актуализация: 10 април 2008
Източници: БФС

Купа на БФС 

Последна актуализация: ;
Източници: Levski.BG

Юноши младша „А“

Регионална група

Резултати 

Последна актуализация: 10 април 2008
Източници: БФС, LevskiFC.com

Класиране 
Очаквайте пълно класиране след края на сезона

М = Мачове, П = Победи, Р = Равни, З = Загуби, Г.Р. = Голова разлика, Т = Точки.
Последна актуализация: 10 април 2008
Източници: БФС

Финална фаза 

Последна актуализация: 
Източници: Levski.bg, LevskiFC.com

Юноши младша „Б“

Регионална група

Резултати 

Последна актуализация: 10 април 2008
Източници: БФС, LevskiFC.com

Класиране 

М = Мачове, П = Победи, Р = Равни, З = Загуби, Г.Р. = Голова разлика, Т = Точки.
Последна актуализация: 21 април 2008
Източници: БФС

Купа на БФС 

Последна актуализация: ;
Източници: Levski.BG

Деца „А“

Регионална група

Резултати 

Последна актуализация: 29 май 2008
Източници: БФС, LevskiFC.com

Класиране 

М = Мачове, П = Победи, Р = Равни, З = Загуби, Г.Р. = Голова разлика, Т = Точки.
Последна актуализация: 29 май 2008
Източници: БФС

Финална фаза 

Последна актуализация: 
Източници: Levski.bg, LevskiFC.com

Деца „Б“

Регионална група

Резултати 

Последна актуализация: 29 май 2008
Източници: БФС, LevskiFC.com

Класиране 

М = Мачове, П = Победи, Р = Равни, З = Загуби, Г.Р. = Голова разлика, Т = Точки.
Последна актуализация: 29 май 2008
Източници: БФС

Купа на БФС 

Последна актуализация: ;
Източници: Levski.BG

2007/2008 (юноши)